Astronomia: 
 Lluna, l'únic satèl·lit natural del planeta Terra
 Lluna o satèl·lit natural d'altres planetes
 Mitologia: Culturalment ha general la presència de deesses o déus de la Lluna en nombroses civilitzacions
 Zoologia: El peix bot també s'anomena peix lluna o simplement lluna
 Toponímia: Riu de la lluna o Chenab a l'Índia.